

Championnat

Classement 
Système de points
 Victoire : 3pts
 Nul : 2pts
 Défaite : 1pt

Résultats

Coupe

Références

Liens externes  
  (Site du club)
Source : RSSSF

Constantine MO
1974-1975
1974 en Algérie
1975 en Algérie